Карл Арнінг, Карл Едуард Фрідріх Арнінг (нім. Karl Eduard Friedrich Arning; (1892–1964)) — німецький генерал-майор
 Крістіан Арнінг (1824–1909), німецький суддя і політик, MdHB
 Едуард Арнінг (1855–1936), німецько-британський дерматолог
 Герман Фердинанд Арнінг (1911–1987), німецький юрист і політик (FDP)
 Йоганн Карл Готліб Арнінг (1786–1862), німецький юрист і політик, сенатор Гамбурга
 Марі Арнінг (1887–1957), німецький політик (СДПГ), доцент
 Вільгельм Арнінг (1865–1943), німецький лікар і політик (НЛП)